Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1997./98., te se sastojala od pet skupina - Sjever, Jug, Zapad, Središte i Istok.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Povezani članci 
 1.A HRL 1997./98.
 1.B HRL 1997./98.
 4. rang 1997./98.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1997./98. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.
 

1997-98
m-2